Списък на българските кметове в Македония, Поморавието и Западна Тракия (1941 - 1944) по време на българското управление на новоприсъединените области през Втората световна война.

Битолска област

Горноджумайска област

Скопска област

Беломорска област

Софийска област

Бележки 

България във Втората световна война
Български кметове на селища, били под българска власт